Terrero puede referirse a:

 El Terrero, localidad de México; 
 Jessy Terrero, productor y director de videos musicales puertorriqueño; 
 Terrero, tipo de cesto; o
 El nombre común de la planta Artemisia campestris.